Die Lombardei-Rundfahrt 1975 war die 69. Ausgabe der Lombardei-Rundfahrt. Das Rennen fand am 11. Oktober 1975 über eine Distanz von 266 km statt. Der Sieger war Francesco Moser vor Enrico Paolini und Alfredo Chinetti.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnis

Weblinks

Einzelnachweise 

Lombardei-Rundfahrt
Radrennen 1975